Løve kan henføre til flere artikler:
 Løve – et rovdyr i kattefamilien
 Løve (by) – en landsby i Gierslev Sogn, Kalundborg Kommune
 Løve (Silkeborg Kommune) – en bebyggelse i Bryrup Sogn
 Løven (stjernebillede) – et astronomisk stjernebillede
 Løven (stjernetegn) – et astrologisk stjernetegn
 Løve (film) – tysk animationsfilm fra 2018 af Julia Ocker
 Løve (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 1967

Personer
 Henrik Løve – (1129–95), fyrste i det Tysk-romerske rige

Se også
 Istedløven – en skulptur forestillende en siddende løve
 Lille Løve – et astronomisk stjernebillede
 Løve Herred – det sydligste herred i Holbæk Amt
 Løvegård – en herregård i Kalundborg Kommune, ved landsbyen Løve
 Løvejagten – dansk film fra 1908
 I Løvens tegn – en dansk film fra 1976
 Løvernes Konge – en Disney-tegnefilm
 Löwe